Slovo frotáž má více významů:
 Frotáž (umělecká technika) – umělecká technika, přenášení otisku reliéfní struktury podložky měkkou tužkou na papír
 barvení látek – vzniká obtiskáváním nabarvených drobných předmětů na látku